Boliviaans behaard gordeldier
 Klein behaard gordeldier